Памятник Номану Челебиджихану () — памятник первому муфтию Крыма (1917-1918), крымскотатарскому общественно-политическому деятелю, первого национального правительства. Расположен в селе Завет-Ленинский Джанкойского района.

Деятельность 
Номан Челебиджихан организатор первого Курултая в Крыму, первый муфтий Крыма, председатель первого национального правительства, автор крымскотатарского гимна.

Предыстория 
К 100-летию со дня трагической гибели Челебиджихана 23 февраля 2018 года, члены крымскотатарской общественной организации «Крым-Юрт», решили почтить память о нем на его родине, в д. Биюк-Сонак. Однако она была снесена ив 1950-е годы и из-за распашки определить её бывшее положение и положение мусульманского кладбища с могилами родителей Номана на местности затруднительно. Власти села Завет-Ленинский (до 1948 Кучук-Алкалы) предложили активистам поставить памятник на площади села. К 23 мая 2019 года инициативная группа получила землеотвод и  разрешительные документы..

История создания 
По инициативе крымскотатарской общественности во главе Эльдара Сеитбекирова и Айдера Алиева был отправлен запрос о желании установки памятника на территории села Завет-Ленинский в администрацию Завет-Ленинского сельского совета. После одобрения заявления было выделено место под памятник напротив сельсовета. Памятник был установлен за счет общественности.

Описание 
Проект памятника был создан скульптором Айдером Алиевым. Общая высота памятника — 2,6 метров состоящая из бронзового бюста и гранитного постамента. Располагается в центральной части села Завет-Ленинский, Джанкойского района.

Примечания 

Памятники Крыма